Enugu − miasto w Nigerii
 Enugu − stan w Nigerii
 „Enugu” – nigeryjski okręt patrolowy typu Ford